Arbor Greene bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arbor Greene (Florida), im Hillsborough County
 Arbor Greene (Maryland), im Calvert County